„Има такъв народ“ е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен водещ и певец Слави Трифонов. Самоопределяща се като „политически продукт“, възникнал следствие на референдума през 2016 г. и потъпкването на резултатите от страна на депутатите, партията наследява името на един от албумите на Слави Трифонов и Ку-Ку бенд. На 11 юли 2021 г. печели парламентарните избори в Република България, след като на 4 април същата година става втора политическа сила в страната.

Създаване на партията 
Първоначално Трифонов се опитва да създаде партия под името „Няма такава държава“, но Върховният касационен съд отказва разрешение за вписване на партията поради установени нарушения на Закона за политическите партии. А именно – символът на партията и словесното му описание в предложението за устав, според което са интегрирани цветовете от националното знаме. В същия ден Трифонов обявява, че ще създаде нова партия с името „Има такъв народ“.На 22 Юни 2020 г. Софийски градски съд регистрира партията с името Има такъв народ.

Политика 
 Смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с абсолютно мнозинство в два тура.
 Намаляване на броя на народните представители в парламента от 240 на 120.
 Реално въвеждане на възможността българските граждани да могат да гласуват и дистанционно, по електронен път, на избори и референдуми.
 Въвеждане на задължително гласуване на изборите и референдумите.
 Въвеждане на някои аспекти на пряката демокрация, включително преки избори на: директори на регионалните дирекции и ръководители на регионалните управления на МВР, главен прокурор и омбудсман.
 Интеграция с Европейския съюз и НАТО.
 Защита на консервативни ценности.

Ръководство 
Избират се на Национална конференция за срок от 4 години с обикновено мнозинство.

 Председател
 Слави Трифонов

 Заместник-председател
 Тошко Йорданов
 Ивайло Вълчев

 Изпълнителна комисия
 Тошко Йорданов
 Ивайло Вълчев
 Виктория Василева – секретар
 Драгомир Петров
 Александър Вълчев
 Филип Станев

 Арбитражно-контролна комисия
 Иво Атанасов
 Андрей Михайлов
 Александър Рашев
 Румен Попов
 Пламен Данаилов
 Любомир Каримански
 Пламен Николов

Парламентарни избори

2021 г.

април 2021 г. 
При 50,61% избирателна активност и 100% обработени протоколи партията получава 17,66% подкрепа (или 565 014 гласа).

юли 2021 г. 
При 42,19% избирателна активност и 100% обработени протоколи партията получава 24,08% подкрепа (или 657 829 гласа). Партията е първа политическа сила в 8 многомандатни избирателни района - Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора и Пловдив-град

ноември 2021 г. 
При 40,23% избирателна активност партията получава 9,41% подкрепа сред гласоподавателите (или 249 743 гласа). Влиза в 47-ото Народно събрание и получав 25 депутатски места.

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г., юли 2021 г. и ноември 2021 г. (по избирателни райони):

2022 г. 
На вота гласуват 39.41% от хората в избирателните списъци. За партията гласуват 96 071 от тях и с резултат от 3,83% не успява да прескочи прага за влизане в парламента. Губи първото място във всички райони, където на изборите през ноември 2021 г. е първа политически сила.

Местни избори

Частични местни избори 2021 г. 
На частичните местни избори в Благоевград на 27 юни 2021 г. кандидатът за кмет на общината, издигнат от „Има такъв народ“ – Илко Стоянов, събира най-много гласове – 35,32% и отива на балотаж с независимия кандидат за кмет, подкрепен от БСП – Румен Томов.

На втория тур Илко Стоянов събира 55,8% от гласовете. Така партията печели и първи избори за местна власт на областен град в България.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на ПП „Има такъв народ“

 
Основани в България през 2020 година